Die Abkürzung CELC steht für:

 Confessional Evangelical Lutheran Conference (CELC), englischer Name der Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (KELK), Vereinigung von 24 Evangelisch-Lutherischen Freikirchen
 The European Confederation of Linen and Hemp (CELC), europäische Vereinigung der Leinen- und Hanf-Hersteller, -Verarbeiter und -Vermarkter
 Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELC, auch CELAC)
 China Energy Label Center (CELC), zuständig für die China Energielabel-Klassifizierung

Abkürzung